Komunistická strana Československa je název několika politických stran a hnutí na území bývalého Československa:

 Komunistická strana Československa – politická strana založená roku 1921, v letech 1948 až 1989 jediná vládnoucí strana v Československu, tzv. „totalitní KSČ“

 Komunistická strana Československa (německá sekce) – politická strana založená roku 1921 oddělením od Německé sociálně demokratické strany dělnické v ČSR
 Komunistická strana Československa (leninovci) – politická strana existující v letech 1929 až 1930 otržením od KSČ

 Komunistická strana Československa (1995) – politická strana založená roku 1995 bývalými členy totalitní KSČ, tzv. „Štěpánovi komunisté“

 Komunistická strana Československa – Československá strana práce – nezaregistrované politické hnutí vzniklé roku 2001 odtržením frakce od porevoluční KSČ, tzv. „Zifčákovi komunisté“

Na tradici „totalitní KSČ" také navazuje
 Komunistická strana Čech a Moravy – právní nástupce původní KSČ v České republice